Valeria Maximilla, Galerius római császár leánya
 Maximilla, keresztnév